Asma ist:

ein weiblicher arabischer Vorname:
 Asma Barlas (* 1950), pakistanische Islam- und Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin
 Asma al-Assad (* 1975), Ehefrau von Baschar al-Assad, dem Präsidenten Syriens
 Asmaa Abdol-Hamid (* 1981), palästinensisch-dänische muslimische Aktivistin
 Asmaa Mahfuz (* 1985), ägyptische politische Aktivistin
ein Familienname:
 Feike Asma (1912–1984), niederländischer Komponist und Organist
ein Herrschertitel:
 Asma Sagad (1721–1730), äthiopischer König 

Asma steht für:
 Asma Asmaton, griechisch für Lied der Lieder, siehe Hoheslied #Bezeichnung

ASMA steht als Abkürzung für:
 Aerospace Medical Association, eine Vereinigung von Luft- und Raumfahrtmedizinern 
 Antarctic Specially Managed Area, ein Schutzgebiet in der Antarktis, siehe besonders verwaltetes Gebiet der Antarktis
 Anti-smooth muscle antibodies (dt. Antikörper gegen glatte Muskulatur), ein Indikator für eine Autoimmunerkrankung
 Asclepiadeus maior (Asma), ein griechisches Versmaß

Siehe auch:

 Asthma bronchiale – kurz Asthma
 Azma